Anmietung steht für den Abschluss eines Mietvertrages – siehe dazu im Einzelnen:

 Mietvertrag (Deutschland)
 Mietvertrag (Österreich)
 Mietvertrag (Schweiz)